Мухаммед аль-Хаді (; помер 10 січня 1844) — імам Ємену, син імама Ахмада аль-Мутаваккіля.

Джерела 
 R.B. Serjeant & R. Lewcock, San'a'; An Arabian Islamic City. London 1983, стор. 89

Імами Ємену
Рассіди